Żyła piersiowa wewnętrzna (ang. internal thoracic vein, łac. vena thoracica interna) – żyła śródpiersia stanowiąca jeden z dopływów piersiowych żyły ramienno-głowowej (ang. brachiocephalic vein). 

Powstaje z połączenia:
 żyły mięśniowo-przeponowej (ang. musculophrenic vein)
 żyły nabrzusznej górnej (ang. superior epigastric vein)
 żył międzyżebrowych przednich (ang. anterior intercostal veins) 
 gałęzi przeszywających (ang. perforating branches)
 gałęzi mostkowych (ang. sternal branches)

W obrębie mięśnia poprzecznego klatki piersiowej występują dwie żyły piersiowe wewnętrzne biegnące po obu stronach jednoimiennej tętnicy, które następnie łączą się w jedno naczynie po stronie przyśrodkowej tętnicy.

Bibliografia
 

Anatomia klatki piersiowej
Piersiowa wewnętrzna